Ел Ринкон има више значења:

 Ел Ринкон (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ринкон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринкон (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринкон (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринкон (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринкон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринкон (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринкон (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринкон, Потреро де Менчака (Ламадрид), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ринкон (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ринкон (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ринкон (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ринкон (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ринкон, Сан Хосе (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ринкон (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринкон (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринкон (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринкон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринкон (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринкон (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринкон (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринкон (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринкон (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринкон (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринкон (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон, Лос Орконес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон, Тронконес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ринкон (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ринкон, Ринкон дел Естањо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ринкон (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ринкон (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ринкон (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон, Ел Какао (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон, Санта Круз дел Ринкон (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон, Ринкон Чикито (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон, Ринкон де лас Тручас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ринкон (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ринкон (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ринкон, Ел Ринкон де Искоатитла (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ринкон (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ринкон (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ринкон (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ринкон (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон, Ринкон де ла Иерба (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон, Гранха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ринкон (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ринкон (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ринкон (Тонатико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ринкон (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Лагуниљас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ринкон (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Ринкон (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ринкон (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ринкон (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ринкон (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ринкон, Лас Сиљас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ринкон (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ринкон (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ринкон (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ринкон (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ринкон (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ринкон (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ринкон, Ел Ринкон дел Ебано (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ринкон (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ринкон (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ринкон, Гвадалупе (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ринкон (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ринкон (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ринкон (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ринкон (Сан Хуан Лачигаља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ринкон (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ринкон (Санта Марија Азомпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ринкон (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ринкон, Докојуко (Санта Марија Ндуајако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ринкон (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ринкон (Јогана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ринкон, Барио Нуево (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ринкон (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ринкон (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ринкон (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ринкон (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ринкон (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ринкон (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ринкон (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ринкон (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ринкон (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ринкон (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ринкон, Охо де Агва (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ринкон (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Ринкон (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринкон, Тимотео Перез (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринкон, Меса де Сан Исидро (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринкон (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринкон (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринкон, Месас (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринкон (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринкон (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринкон (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринкон (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ринкон (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ринкон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ринкон (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ринкон (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ринкон (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон, Лос Алисос (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринкон (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ринкон, Лагунетас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ринкон (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ринкон (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ринкон (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ринкон (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ринкон, Ранчерија (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Ринкон, Примера Сексион (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон, Ринкон дел Сепиљо (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон, Ла Ерадура (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ринкон (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Ринкон (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ринкон (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику